Sedna kan avse:

 Sedna (mytologi) – hos inuiterna i Nordamerika motsvarigheten till uttrycket "moder jord", fast hon lever i havet
 90377 Sedna – en småplanet i Kuiperbältet
 Sedna Planitia – ett stort låglandsområde på planeten Venus
 M/S Sedna – en av Trafikverket Färjerederiets bilfärjor
 Sedna (djur) – ett spindeldjurssläkte